A La Liga 1930–1931-es szezonja a bajnokság harmadik kiírása volt. A bajnoki címet második alkalommal nyerte meg az Athletic Bilbao. A szezon 1930. december 7-étől április 5-éig tartott.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttábla 

</center>

Góllövőlista (Pichichi) 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1